Чемпионат Хорватии прошёл в Валпово с 25 апреля по 5 мая 2017 года.

 Категория: 13-я (средний рейтинг: 2557).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Хорватии по шахматам
2017 год в шахматах
Апрель 2017 года
Май 2017 года
Спорт в Хорватии в 2017 году